Kimpfel ist der Familienname folgender Personen:

Gabi Kimpfel (* 1953), deutsche Schauspielerin und Moderatorin
Johann Christoph Kimpfel (1750–1805), deutscher Maler, Zeichner und Karikaturist